Onderdistrict in Indonesië
 Karangtengah (Tangerang), een onderdistrict van het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Karangtengah (Demak), een onderdistrict van het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Wonogiri), een onderdistrict van het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Karangtengah (Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
Plaats en of bestuurslaag in Indonesië
 Karang Tengah (Taba Penanjung), een bestuurslaag in het regentschap Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Karang Tengah (Tebat Karai), een bestuurslaag in het regentschap Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Karang Tengah (Wonosari), een bestuurslaag in het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karangtengah (Ampelgading) een plaats en bestuurslaag in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Baturraden), een bestuurslaag in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Cilongok), een bestuurslaag in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Karanggayam), een bestuurslaag in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Kemangkon), een bestuurslaag in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Kembaran), een bestuurslaag in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Poncowarno), een bestuurslaag in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Sampang), een bestuurslaag in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Subah), een bestuurslaag in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Tuntang), een bestuurslaag in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Karangtengah (Wanayasa), een bestuurslaag in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karang Tengah (Serbajadi), een bestuurslaag in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Karang Tengah (Bagor), een bestuurslaag in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Karang Tengah (Winongan), een bestuurslaag in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Karang Tengah (Gunung Puyuh), een bestuurslaag in het regentschap Kota Sukabumi in de provincie West-Java
 Karangtengah (Cibadak), een bestuurslaag in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Karangtengah (Kadungora), een bestuurslaag in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Karangtengah (Karangsembung), een bestuurslaag in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Karangtengah (Maleber), een bestuurslaag in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Karangtengah (Tanggeung), een bestuurslaag in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Karang Tengah (Buay Madang Timur), een bestuurslaag in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
Station in Indonesië
 Station Karang Tengah, een spoorwegstation in de provincie West-Java